Het Engelse woord voor frequentie
Frequency (film) een film uit 2000
Frequency (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2016 
Frequency (computerspel), een computerspel
Frequency (Nick Gilder), een album van Nick Gilder
Frequency (IQ), een album van IQ
Frequency (producer), een New Yorkse muziekproducer en DJ